Олег Ігорович Ніколенко ( 19 серпня 1986, Херсон) — український дипломат, Речник Міністерства закордонних справ України (з 2020).

Життєпис 
Олег Ніколенко здобув філологічну освіту і став перекладачем англійської та арабської мов, а згодом — юристом-міжнародником.

У 2008 році пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії, де починаючи з 2011 року, коли в Лівії спалахнула громадянська війна, працював там в екстремальних умовах, займався евакуацією українських громадян. Після повернення працював в МЗС України де продовжував займатися регіоном Північної Африки та Близького Сходу. Протягом п'яти років був речником Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку. Він був обраний на посаду віцеголови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID-19.

З 22 листопада 2020 року — речник Міністерства закордонних справ України.

Примітки 

Уродженці Херсона
Випускники Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
Українські філологи
Українські журналісти
Українські дипломати
Речники МЗС України
Дипломати XXI століття